Henry Jones, philosophe britannique (1852 - 1922)
 Henry Jones, acteur américain (1912 - 1999).
 Henry Jones, évêque de Clogher de 1645 à 1661.
 Henry Jones, fondateur de B'nai B'rith en 1843 
 Henry Arthur Jones (1851–1929), dramatuirge et scénariste américain.
 Henry Jones Jr., véritable identité d'Indiana Jones.
 Henry Jones Sr., père d'Indiana Jones.
 Henry Jones (1812-1891), créateur de la farine à levure.
 Henry Stuart Jones (1867-1939), historien et professeur britannique.
 Henry Jones, joueur de football américain.
 Henry Jones, entrepreneur australien.